Сезон 2017/2018 стал для Арсенала 132-м в истории клуба и 26-м в Премьер-лиге. Это был последний сезон под руководством главного тренера Арсена Венгера. Он руководил командой 22 года, выиграл 17 трофеев (3 чемпионата Англии, 7 кубков Англии, 7 суперкубков Англии).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

53.000.000

Зима 

99.850.000

Ушли из клуба

Лето 

70.500.000

Зима 

87.500.000

Общие убытки:152.850.000

Общая прибыль:158.000.000

Разница:5.150.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

финал

Суперкубок Англии

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»